Нерон Јулије Цезар Германик (лат. Nero Iulius Caesar Germanicus, 6-30.) био је римски племић пореклом из Јулијевско-Клаудијевске династије. Био је син војсковође Германика и Агрипине Старије. Његови деда и баба по оцу били су Друз Старији и Антонија Млађа, ћерка тријумвира Марка Антонија и Октавије Млађе, а деда и баба по мајци војсковођа и државник Марко Випсаније Агрипа и Јулија, ћерка Октавијана Августа. 

Имао је четири брата (Тиберија и Гаја, који су умрли млади; Друза Цезара и будућег цара Калигулу) и три сестре (Агрипину Млађу, Јулију Друзилу и Јулију Ливилу). Оженио је Јулију, ћерку Ливиле и Друза Млађег, сина цара Тиберија 20. н. е. У младости је био заручен за ћерку Кретика Силана, гувернера Сирије.

Његов отац био је проглашен за наследника цара Тиберија, али је умро пре Тиберије 19. н. е. Наследник је постао његов таст Друз, али и он је умро 23. Наследник је тада постао Нерон, међутим, 29. је оптужен за издају заједно са мајком Агрипином и прогнан на острво Понзу. Годину дана касније је извршио самоубиство или је изгладњен на смрт.

Породично стабло

Референце 

Рођени 6.
Умрли 30.
Династија Јулијеваца-Клаудијеваца